Сербка Елена Янкович защищала свой прошлогодний титул. 11 из 32 участниц основной сетки турнира — россиянки.

Сеяные 

  Вера Звонарёва (Второй круг)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Агнешка Радваньска (Первый круг)
  Флавия Пеннетта (Первый круг, отказ из-за травмы левого колена)

<li>  Надежда Петрова (Второй круг)
<li>  Елена Веснина (Первый круг)
<li>  Доминика Цибулкова ''(Первый круг)
<li>  Франческа Скьявоне (Титул)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2009